Hulk of De Hulk kan verwijzen naar:

Strips en entertainment 
Hulk (Marvel), een superheld uit de gelijknamige strip

Films 
The Incredible Hulk (1977), televisiefilm uit 1977
Hulk (film), een film uit 2003, geregisseerd door Ang Lee, gebaseerd op de strip
The Incredible Hulk (2008), een film uit 2008

Televisieseries 
The Incredible Hulk (1982), animatieserie
The Incredible Hulk (1996), een animatieserie gebaseerd op de strip
The Incredible Hulk (televisieserie), een televisieserie, gebaseerd op de strip
Hulk and the Agents of S.M.A.S.H., een animatieserie

Computerspellen 
Hulk (computerspel)
The Incredible Hulk (computerspel)

Achtbanen 
 The Incredible Hulk Coaster

Geografie 
De hulk, een van de oudste gebouwen van Almere Haven, is sinds 2008 in gebruik als broedplaats voor creatieve ondernemers en sociaal-kunstzinnige instellingen. 
De Hulk (plaats), een buurtschap in de gemeenten Koggenland en Hoorn in provincie Noord-Holland
De Hulk (natuurgebied), een natuurgebied in de gemeenten Hoorn en Koggenland

Personen 
Hulk Hogan, een Amerikaans worstelaar
Hulk, een Braziliaans voetballer
Lou Ferrigno, Amerikaans bodybuilder en acteur
Bill Bixby, Voormalig Amerikaans acteur

Als familienaam:
Abraham Jacobsz. Hulk (1751-1817), tekenaar, etser, graveur
Abraham Pietersz. Hulk (1752-1809), tekenaar
Abraham Hulk sr. (1813-1897), schilder
Abraham Hulk jr. (1843-1919), schilder
Johannes Frederik Hulk (1829-1911), schilder en fotograaf
John Frederik Hulk (1855-1913), schilder en conservator

Schepen 
hulk (schip), een historisch zeilschip